Амакуека има више значења:

 Општина Амакуека (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Амакуека (Амакуека, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику